Дисциплина скок мотком на отвореном у мушкој конкуренцији која је увршћена у програм од првог Светског првенства у Хелсинкију 1983. године, приказани су у следећој табели са постигнутим резултатима. Резултати су дати у метрима

Највише медаља освојили су представници Француске са 9 медаља (0+4+5). Занимљиво је да немају освојену ниједну златну медаљу.

Табела освајача медаља на СП у атлетици 
Стање после 17. СП 2019.

Биланс медаља 
Стање после СП 2019.

Биланс медаља у скоку мотком 
Ово је списак земаља чији су такмичари освојили  медаље на СП на отвореном.

Најуспешнији такмичари 
Ово је списак најуспешнијих такмичара на СП на отвореном, који су освојили најмање две медаље.

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици у дворани — скок мотком
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок мотком за мушкарце
 Победнице светских првенстава у атлетици на отвореном — скок мотком
 Победнице светских првенстава у атлетици у дворани — скок мотком
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — скок мотком за жене

Спољашње везе 
 Светска првенства у атлетици на отвореном сајт WA

Скок мотком
Скок мотком на Светском првенству у атлетици